

Niemcy 
 Hermsdorf – dzielnica Berlina
 Hermsdorf – dzielnica Döbeln
 Hermsdorf – dzielnica Frohburga
 Hermsdorf – dzielnica Gera
 Hermsdorf – dzielnica Ottendorf-Okrilla
 Hermsdorf – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland
 Hermsdorf – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberspreewald-Lausitz
 Hermsdorf – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland
 Hermsdorf/Erzgeb. – gmina w kraju związkowym Saksonia w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Dolina
 Jarkowice
 Jerzmanowa
 Skarbimierz
 Sobieszów
 Sobięcin
 Kowalów

Inne 
 Hermsdorf-Klosterlausnitz – stacja kolejowa w Hermsdorfie

Zobacz też 
 Berlin-Hermsdorf